Дмитрий Михайлович:
 Дмитрий Михайлович Грозные Очи — великий князь Тверской (1319—1325) и великий князь Владимирский (1322—1325), убит в Орде.
 Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский — литовский князь из династии Гедиминовичей, участник Куликовской битвы 1380 года, погиб в битве на Ворскле в 1399 году.
 Дмитрий Михайлович Пожарский (1578—1642) — русский национальный герой, князь, военный и политический деятель.